Зумруд Запировна Сулейманова () — российский государственный деятель. Экс-министр культуры, туризма и по делам молодёжи Республики Дагестан, первый секретарь Дагестанского обкома ВЛКСМ, депутат Верховного Совета Дагестанской АССР. Доктор педагогических наук, профессор. Директор музея-заповедника «Дагестанский аул».

Биография 
Родилась в 1953 г. в селе Акуша Акушинского района ДАССР, однако происходит из села Урахи Сергокалинского района. По национальности — даргинка. 

Отец, Магомедзапир Сулейманов - участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды. Работал председателем Акушинского райисполкома. 

Мать, Загидат Сулейманова - заслуженный работник культуры ДАССР. Работала директором Акушинского дома культуры.

В 1975 г. окончила Дагестанский государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «химия», ДСХИ и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Начала трудовую деятельность учителем химии Акушинской средней школы № 1.

С 1977 года — секретарь, первый секретарь Акушинского райкома ВЛКСМ, секретарь, первый секретарь Дагестанского обкома ВЛКСМ.

С 1989 по 1991 г — депутат Верховного Совета Дагестанской АССР.

С 1991 по 2001 год возглавляла Госкомитет по труду и молодёжи, была заместителем председателя Госкомитета по спорту, делам молодёжи и туризму Республики Дагестан, председателем Комитета Правительства РД по делам молодёжи и туризму.

С августа 2002 по март 2006 г — министр по делам молодёжи и туризму Республики Дагестан.

С марта 2006 по август 2008 г — министр культуры и туризма Республики Дагестан.

С августа 2008 по май 2013 г — министр культуры Республики Дагестан.

Внесла значительный вклад в развитие молодёжной политики республики. За время её работы в должности председателя Комитета Правительства РД по делам молодёжи и туризму были приняты республиканские целевые программы «Молодëжная политика», «Патриотическое воспитание молодëжи в Республике Дагестан», «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан», «Развитие туризма в Республике Дагестан на 2005—2010 годы».

В 2005 году в составе российской делегации принимала участие и выступала от имени России в Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации в Пекине.

Является заведующей кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Дагестанского педагогического университета, академиком Национальной академии туризма, почётным работниом туриндустрии России, почетным работником в сфере молодёжной политики РФ, почётным работником в сфере туризма РФ.

Доктор педагогических наук, автор более 50 научных трудов.

Ныне директор музея-заповедника — этнографического комплекса «Дагестанский аул» в городе Махачкала.

Награды и звания 
 Орден Дружбы.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 мая 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 августа 2000 года) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
 Медаль «За доблестный труд» (20 января 2021 года, Республика Дагестан) — заслуги перед Республикой Дагестан, достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность.
 Медаль «За трудовое отличие».
 Медаль «За доблестный труд».
 Медаль «Ветеран труда».
 Заслуженный работник культуры Республики Дагестан.
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 2010 года) — за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
 Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры (2009).
 Почётный работник в сфере молодёжной политики РФ.

Примечания

Ссылки 
 Сулейманова Зумруд Запировна
 Зумруд Сулейманова: «Сохранить культуру народов Дагестана»
 Первый вице-премьер РД А. Карибов представил нового министра культуры

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Члены правительства Дагестана
Члены «Единой России»
Министры культуры Дагестана
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Выпускники Дагестанского  аграрного университета
Выпускники химического факультета Дагестанского государственного университета
Преподаватели Дагестанского педагогического университета
Заслуженные работники культуры Дагестана
Делегаты XXVII съезда КПСС
Родившиеся в Урахи